République populaire est une appellation utilisée par différents États au cours de l'Histoire. Les régimes communistes (dits parfois de ) en font usage, mais n'en ont pas l'exclusivité. Selon l'humour populaire russe, « l'utilisation de l'adjectif populaire est inversement proportionnelle à la popularité de l'État concerné ».

Gouvernements passés

République populaire biélorusse
République populaire ukrainienne
République populaire d'Ukraine occidentale (1918-1919, a rejoint la République populaire ukrainienne)
République populaire de Bulgarie
République populaire de Hongrie
République populaire roumaine (rebaptisée en 1965 république socialiste de Roumanie lors d'un changement de constitution)
République populaire de Pologne
République populaire tchécoslovaque (nom officieux de la République tchécoslovaque de 1948 à 1960; rebaptisée ensuite République socialiste tchécoslovaque lors d'un changement de constitution)
République fédérative populaire de Yougoslavie (rebaptisée en 1963 république fédérative socialiste de Yougoslavie) et ses composantes :
République populaire de Bosnie-Herzégovine 
République populaire de Croatie 
République populaire de Macédoine
République populaire du Monténégro 
République populaire de Serbie 
République populaire de Slovénie 
République populaire d'Albanie (rebaptisée en 1976 république populaire socialiste d'Albanie)
République populaire du Kouban
République populaire de Tannou-Touva
République populaire du Mozambique
République populaire du Congo
République populaire du Bénin
République démocratique populaire du Yémen (ou Sud Yémen)
République populaire du Kampuchéa
République populaire démocratique d'Éthiopie
République populaire d'Angola
État libre populaire de Wurtemberg
Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste

Gouvernements actuels
République populaire de Chine
République populaire démocratique de Corée (ou Corée du Nord)
République populaire démocratique lao
République algérienne démocratique et populaire
République populaire du Bangladesh

États non ou peu reconnus 
 République populaire de Donetsk
 République populaire de Lougansk

Liens internes 
 État communiste
 Démocratie populaire
 République démocratique
 République socialiste

Note 

République